Grupp A i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 20 och 29 november 2022. Gruppen består av Qatar, Ecuador, Senegal och Nederländerna. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.  De ledande spelbolagen ger Nederländerna ett klart favoritskap i gruppen. Därefter väntas Senegal och Ecuador göra upp om den andra platsen till slutspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp A. Värdnationen Qatar var placerad i grupp A från början.

Tabell

Matcher

Qatar mot Ecuador 

{{Resultat med trupp|id=QAT-ECU
|nr       = 1
|bild     = QAT-ECU 2022-11-20.svg
|datum    = 20 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Enner Valencia
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 67372
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Enner Valencia
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Senegal mot Nederländerna 

{{Resultat med trupp|id=SEN-NED
|nr       = 2
|bild     = SEN-NED 2022-11-21.svg
|datum    = 21 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Cody Gakpo Davy Klaassen
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 41721
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Cody Gakpo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Qatar mot Senegal 

{{Resultat med trupp|id=QAT-SEN
|nr       = 18
|bild     = QAT-SEN 2022-11-25.svg
|datum    = 25 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Mohammed Muntari 
|mål2     =  Boulaye Dia Famara Diédhiou Bamba Dieng
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 41797
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Boulaye Dia
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Ecuador 

{{Resultat med trupp|id=NED-ECU
|nr       = 19
|bild     = NED-ECU 2022-11-25.svg
|datum    = 25 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Cody Gakpo 
|mål2     =  Enner Valencia
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44833
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Frenkie de Jong
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Ecuador mot Senegal 

{{Resultat med trupp|id=ECU-SEN
|nr       = 35
|bild     = ECU-SEN 2022-11-29.svg
|datum    = 29 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Moisés Caicedo 
|mål2     =  Ismaïla Sarr Kalidou Koulibaly
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 44569
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kalidou Koulibaly
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Qatar 

{{Resultat med trupp|id=NED-QAT
|nr       = 36
|bild     = NED-QAT 2022-11-29.svg
|datum    = 29 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = Cody Gakpo Frenkie de Jong 
|mål2     = 
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 66784
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Davy Klaassen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala och inbördesmöte resultatet är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022